

Cmentarze wojenne w Borowie
 Cmentarz wojenny w Borowie (nr 160)
 Cmentarz wojenny w Borowie (nr 61)